Mosnac (Charente)
 Mosnac (Charente-Maritime)